Serie A2 1982-1983 – stagione del campionato italiano di pallacanestro femminile
 Serie A2 1982-1983 – stagione del campionato italiano di pallacanestro maschile
 Serie A2 1982-1983 – stagione del campionato italiano di pallavolo femminile
 Serie A2 1982-1983 – stagione del campionato italiano di pallavolo maschile